Дюны — пляж в Санкт-Петербурге. Находится на побережье Финского залива примерно в 30 километрах от центра города в курортной зоне Карельского перешейка, Курортный район (Санкт-Петербург), в устье реки Малая Сестра, рядом с бывшим пансионатом «Дюны», санаторием и гольф-клубом «Дюны» и недалеко от санатория «Сестрорецкий курорт», находящегося в пригороде Петербурга Сестрорецке.

Достопримечательности 

Особенностью этого места на пляжах Финского залива является чистота песка. Все пляжи убираются, но тем не менее антропогенные выбросы после каждого шторма делают этот труд бесконечным.

Пляж находится на территории бывшей нейтральной полосы государственной границы между Финляндией и СССР, в том месте, где лет 50 назад впадала в Финский залив река Сестра северным своим рукавом. Это русло пересыпало ветровыми песками после того как расход воды, сбрасываемой из Сестрорецкого Разлива по Малой (Заводской) Сестре, сократился. Возможно, здесь проходила граница по Ореховецкому договору.

В 1986 году здесь откопали и установили два древних гранитных пограничных столба с высечеными на них крестами и позднейшей надписью «СССР» начала XX века.

При выполнении работ по обустройству русла реки Малая Сестра были демонтированы старые гранитные пограничные столбы. Рабочие не знали, что эти столбы пограничные и представляют историческую ценность, поэтому хотели их просто закопать, чтобы не мешались. Об этом от жителей узнали депутаты Муниципального совета города Сестрорецка. На место оперативно был направлен депутат А. А. Ваймер. Он вмешался в ситуацию, и исторические столбы были спасены. Сейчас депутаты решают, где их установить — то ли после завершения гидротехнических работ вернуть на прежнее место, то ли установить в сестрорецком Сквере пограничников.

2014 год — пограничные столбы демонтированы и их на пляже больше нет.  В настоящее время пограничные стролбы (под номером 1 и под номером 2) перенесены на экспозицию в музей "Сестрорецкого рубежа" с целью охраны памятников от вандализма со строны отдыхающих - заявляет директор Сестрорецкого рубежа.

История 
Как место отдыха дачников и местных жителей известно уже с XVIII века. Эти места полюбила творческая интеллегенция, театралы и жители посёлка Оллила.

В советское время рядом были построены пансионаты и дома отдыха, а пляж облагорожен.

Натуристы 

Первые упоминания о существовании здесь натуристского пляжа относятся к началу 1960-х годов. Небольшое количество энтузиастов, собиравшееся здесь, исповедовало взгляды, близкие к немецкой FKK (движение «Культура свободного тела», в оригинале — Freikörperkultur). В те годы натуризм входил в конфликт с советской идеологией и не одобрялся властями. Сообщество испытывало на себе неодобрение со стороны части советского общества, а также периодически подвергалось преследованию милиции. По воспоминаниям участников событий, натуристы были вынуждены прятаться за кустами и избегали купания на открытом со всех сторон для обозрения берегу моря, пользуясь небольшим озером в прибрежном лесу.

С 1992 года натуристский пляж «Дюны» получил официальный статус. Это произошло после официальной регистрации организации «Петербургское общество культуры свободного тела» (ОКСТ) 30 января. В 2008 году пляж был включён в престижный американский каталог «1000 лучших пляжей и мест отдыха для нудистов в мире». В жаркие дни в сезон, по разным оценкам здесь отдыхает до 500 обнажённых. При этом количество натуристов из ОКСТ составляет примерно 70-80 человек. Пляж функционирует и по сей день, с каждым годом количество отдыхающих растет. 

В связи со строительством на побережье элитного жилого комплекса пляж лишили его естественного ограждения в виде высоких кустов, высаженных отдыхающими, которое было разровнено строительной техникой, в результате чего зона отдыха оказалась открытой для глаз прохожих. Несмотря на то, что пляж имеет официальный статус, начались попытки изгнать нудистов из «Дюн». Летом 2014 года в эфире радиостанции «Радио Мария» состоялась встреча депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Виталия Милонова и Первого заместителя Главы администрации Курортного района Санкт-Петербурга Анатолия Повелия, посвящённая судьбе пляжа. В ходе дискуссии Милонов подтвердил намерение ликвидировать «дикий» пляж, назвав его организацию «незаконной». Повелий, в свою очередь, пообещал привлечь отдыхающих на пляже в обнажённом виде к административной ответственности. При этом, присутствовавший на передаче священник Игорь Хлынов усомнился в действенности административных наказаний. Невзирая на плакаты, угрожающие штрафом, нудисты продолжают загорать в обнажённом виде.

Земляные работы на пляже Дюны в 2013 году

См. также 
 Натуризм

Примечания

Ссылки 
 Натуристский пляж «Дюны»
 В «Дюнах» уничтожен нудистский пляж
 На заводской плотине демонтируют стену из металлического шпунта
 На пляже в Сестрорецке — косяки мертвых рыб
 Молодёжная программа «Без пальто». Ток-шоу. Дискуссия. Тема: "Судьба нудистского пляжа «Дюны» и отношение горожан к нудистским пляжам

Сестрорецк
Пляжи России
Нудистские пляжи